Derby Wielkopolski – spotkania drużyn żużlowych: Unii Leszno i Startu Gniezno.

Derbami Wielkopolski nazywane są również spotkania innych drużyn z Wielkopolski, w tym z udziełem Unii oraz Startu. Większość nie ma jednak wielkich tradycji. Spośród nich najwięcej spotkań odbyło się pomiędzy drużynami z Gniezna (Start) oraz Ostrowa Wielkopolskiego (Ostrovia, Iskra, KM).

Bilans spotkań 
 Spotkania: 42
 Zwycięstwa Unii Leszno: 34
 Zwycięstwa Startu Gniezno: 7
 Remisy: 1

Przypisy 

Wielkopolski
Zawody sportowe w Gnieźnie
Sport w Lesznie
Start Gniezno
Unia Leszno